Circleville ist der Name mehrerer Townships in den Vereinigten Staaten:

 Circleville (Indiana)
 Circleville (Kansas)
 Circleville (Missouri)
 Circleville (New York)
 Circleville (Ohio)
 Circleville (Pennsylvania)
 Circleville (Texas)
 Circleville (Utah)
 Circleville (Virginia)
 Circleville (West Virginia)

Unternehmen:
 Circleville Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Circleville Historic District, in Circleville, Ohio, ID-Nr. 78002171
 Circleville School, in Circleville, West Virginia, ID-Nr. 95001323